Preus ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Grete Preus (1957–2019), norwegische Musikerin
 J. A. O. Preus (Jacob Aall Ottesen Preus; 1883–1961), US-amerikanischer Politiker
 J. A. O. Preus II (1920–1994), US-amerikanischer Geistlicher 
 Leif Preus (1928–2013), norwegischer Fotograf 
 Robert Preus (Robert David Preus; 1924–1995), US-amerikanischer Theologe 

Preus ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Preus, Figur im Superman-Universum, siehe Schurken im Superman-Universum #Preus

Siehe auch:
 Preuß
 Preux
 Preuse
 Breus